Manase se poate referi la:
 Manase - în ebraică - Menashe -  personaj biblic, fiu al lui Iacob (Israel) și fondator ,după tradiție, al tribului israelit cu acelaș nume 
 Manase (trib) - unul din cele 12 triburi israelite menționate în Biblie, descendent al lui Manase, fiul lui Iacob (Israel)
 Manase, rege al Iudeei, în ebraică - Menashe -  personaj biblic, rege antic
 Manasse - piesă de teatru de Ronetti Roman
 Bney Menashe -(fiii lui Manase) populație din India care se consideră unul din cele «zece triburi israelite pierdute»